Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино — награда Гильдии киноактёров США, присуждаемая ежегодно с 1996 года.

1996—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 

Актёрский состав в игровом кино